Aurelio Boza Masvidal – scrittore e critico letterario cubano
 Eduardo Boza Masvidal – vescovo cattolico cubano